Un Museu Nacional és un museu creat com a tal per llei, la qual ha de determinar-ne l'àmbit museístic, l'estructura i el finançament. A Catalunya, cada museu nacional gaudeix de personalitat jurídica pròpia segons la llei de museus de 1990. La creació d'un museu nacional comporta l'assumpció per la Generalitat d'almenys el cinquanta per cent de les aportacions procedents de les Administracions públiques en les despeses corrents del museu. A Catalunya, entre d'altres, destaca el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya creats legalment per la mateixa llei de museus. Els directors i els administradors dels museus nacionals són nomenats, a proposta de la Junta de Museus, per l'òrgan que s'especifiqui en els estatuts de l'entitat que gestioni el museu.

Òrgans de govern 
Cada museu nacional està regit per un òrgan superior de govern. La composició del dit òrgan s'ha de fixar en el moment de la seva creació, i té les funcions següents: 
 La representació i la gestió superior del museu, que comprèn l'administració i la gestió econòmica.
 L'elaboració dels plans anuals d'actuació.
 L'aprovació dels plans generals de construcció i de renovació dels edificis i de les instal·lacions d'acord amb les disposicions reguladores de les condicions mínimes de seguretat i de protecció.
 L'elaboració del pla d'ordenació i d'intercanvi dels materials per a obtenir una presentació global i coherent de la temàtica que correspon al museu.
 L'aprovació de l'adquisició directa o indirecta d'objectes i d'elements que interessin el museu i l'acceptació dels que li corresponguin per herència, llegat o donació.
 La proposta a la Junta de Museus del nomenament del director i l'administrador del museu i la fixació de les condicions de la seva comesa.
 Qualsevol altra que li encomanin la legislació o les disposicions adoptades en el procés d'integració del museu.

Museus-secció 
Correspon al Govern, a proposta de la Junta de Museus, la declaració que un museu, o una part d'un museu, és Secció d'un museu nacional. La declaració com a secció de museu nacional comporta els efectes següents: 
 La coordinació expositiva, documental i difusora amb el museu nacional corresponent.
 L'ajut econòmic per a despeses de funcionament.
 L'assessorament tècnic i organitzatiu.
 El foment i el suport en l'activitat de restauració.
 El suport per a la documentació i la difusió del patrimoni museístic.
 Els efectes esmentats en el punt 1.b), c), d) i e) són a càrrec del museu nacional corresponent. La fixació del règim de les relacions entre el museu nacional i cada secció s'ha d'establir per conveni entre aquell i la institució titular de la secció

Referències 

Museus
Nacionalisme